L'espressione Pulce di mare può riferirsi a diversi crostacei marini di piccole dimensioni:
Talitrus saltator, piccolo crostaceo marino dal carapace traslucido. La denominazione di pulce di mare deriva dalla capacità di effettuare piccoli salti, ottenuti dalla contemporanea contrazione dell'addome e della flessione delle zampe.
Asellus aquaticus dell'ordine degli Isopoda.
Nerocilia bivittata dell'ordine degli Isopoda.
Cymothoa exigua dell'ordine degli Isopoda.
Ligia italica dell'ordine degli Isopoda.